Miejscowości w USA:
 Keene – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern
 Keene – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jessamine
 Keene – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Keene – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
 Keene – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Johnson
Gminy w USA:
 Keene (ang. Keene Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Keene (ang. Keene Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ionia
 Keene (ang. Keene Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay
 Keene (ang. Keene Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
 Keene (ang. Keene Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McKenzie
 Keene (ang. Keene Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Coshocton